Klosterbergen steht für:
 Kloster Berge, ehemaliges Kloster bei Magdeburg
 Klosterbergen (Reinbek), Ortsteil

Siehe auch:
 Kloster Bergen